Barés, grupo indígena brasileiro
Língua baré
Ou ainda:
TV Baré, extinta emissora do Amazonas
Baré (refrigerante)
Baré Esporte Clube - clube de Roraima, Brasil
Baré (futebolista)

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de clubes